James Patterson (forfatter) – en amerikansk forfatter
 James Patterson (vejingeniør) – en vejingeniør